Хрватица може бити:

 Хрватица, назив за становницу, односно држављанку Хрватске
 Хрватица, назив за припадницу посебног хрватског народа
 Хрватица (часопис), загребачки часопис Hrvatica (1939-1941)
 Хрватица (лист), хрватски исељенички лист, објављиван у Чикагу
 Хрватица (винова лоза), сорта винове лозе